Симптом Пастернацкого (по имени российского терапевта Ф. И. Пастернацкого, 1845–1902) – признак заболевания почек (в частности, почечной колики): сочетание болезненных ощущений и появления или увеличения количества эритроцитов в моче после лёгкого поколачивания поясничной области в проекции почек. Это более точный метод диагностики болезней почки, нежели симптом поколачивания, который зачастую бывает положительным при многих не урологических болезнях.

СП может быть положительным (боль + эритроциты) и отрицательным. Положительный с. Пастернацкого отмечается при наличии камней в почках, гломерулонефрите, пиелонефрите, опухолях почек.

Методика

Пациент находится в положении стоя или сидя. Врач кладет свою ладонь на поясницу в проекцию одной из почек и наносит легкие удары кулаком второй руки по своей ладони. Если пациент по тем или иным причинам не в состоянии принять вертикальное положение, исследование может быть проведено лежа на спине: врач заводит одну руку под спину пациента в область почки и совершает короткие толчки рукой.

На сегодняшний день абсолютное большинство урологов путают с. Пастернацкого с симптомом поколачивания.
 Ф. И. Пастернацкий. Пиелит. СПб., 1907.
 Методика исследования мочевыделительной системы, почечные синдромы: Учебное пособие для студентов. / Сост. А.Н. Калягин. – Иркутск: ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, 2013. –  46 с.
 Тополянский А.В., Бородулин В.И. Синдромы и симптомы в клинической практике: эпонимический словарь справочник, 2010 г.

Пастернацкого
Заболевания почек